809 км, 809-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды и пр.

 809 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 585728.
 809 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623489.
 809 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 634731.
 809 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 643548.
 809 км — разъезд, Свердловская железная дорога (Ханты-Мансийский автономный округ). Код 797746.